Versus est à l'origine un mot anglais emprunté au latin au  et passé en français au milieu des années 1960. Il signifie « contre » ou « en face de ». Il se présente le plus souvent sous l'abréviation vs (sans point). Son usage est critiqué par l'Académie française.

Musique 
 Versus est un groupe américain de rock indépendant formé en 1990 ;
 Vs. est le titre du deuxième album de Pearl Jam, sorti en 1993 ;
 Versus (2001) est un album des Kings of Convenience ;
 Versus est le premier EP du chanteur américain de R'n'B Usher ;
 VersuS est un album studio de Vitaa et Slimane.

Télévision 
 Versus, chaîne de télévision sportive américaine de 2006 à 2012, devenue NBC Sports Network.

Cinéma 
 Versus, l'ultime guerrier est un film japonais réalisé par Ryūhei Kitamura (2000).
 Versus est un film à suspense français réalisé par François Valla (2019).

Revue 
 VS est le titre d'une des plus importantes revues internationales de sémiotique, publiée en Italie.
 Versus est une revue cinématographique trimestrielle axée sur le cinéma de genre, publiée en France.

Notes et références